Síndrome de Diògenes, trastorn del comportament caracteritzat per un abandonament personal i social total i per l'aïllament voluntari del malalt a la llar pròpia
 Biografies:
 Diògenes d'Acarnània, polític de la Lliga Etòlia.
 Diògenes (militar), militar i fill del general Arquelau
 Diògenes de Cartago, general cartaginès 
 Diògenes (ambaixador capadoci), ambaixador del rei de Capadòcia 
 Diògenes de Susiana, sàtrapa de Susiana 
 Antoni Diògenes, escriptor grec 
 Diògenes de Babilònia o Diògenes Babiloni, filòsof estoic grec
 Diògenes (escriptor), escriptor grec 
 Diògenes d'Abila, sofista fenici 
 Diògenes de Ptolemais, filòsof greco-egipci 
 Diògenes de Rodes, escriptor grec 
 Diògenes de Selèucia, filòsof epicuri grec
 Diògenes de Sició, filòsof grec
 Diògenes d'Esmirna, filòsof eleàtic 
 Diògenes de Tars, filòsof epicuri grec 
 Diògenes Apol·loniates, filòsof grec 
 Diògenes de Sinop, filòsof cínic grec
 Diògenes Laerci, historiador i filòsof grec
 Diògenes Enomau, poeta tràgic grec
 Diògenes (metge), metge grec
 Diògenes (escultor), escultor grec